Åtvid kan syfta på:

Åtvids socken – en socken i Östergötland
Åtvids landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
Åtvids församling – en församling i Linköpings stift
Åtvids gamla kyrka – en kyrka i Åtvids församling
Åtvids nya kyrka – en kyrka i Åtvids församling
Åtvids distrikt – ett distrikt i Åtvidabergs kommun och Östergötlands län
Åtvid – ett smeknamn för fotbollsföreningen Åtvidabergs FF
Åtvid – ett smeknamn för tätorten Åtvidaberg